Kenneth Baker ou Kenny Baker peut faire référence à :
 Kenneth Baker (1934-), homme politique conservateur britannique ;
 Kenny Baker (1934–2016), acteur britannique, principalement connu pour son rôle de R2-D2 ;
 Kenny Baker (1912–1985), acteur et chanteur américain ;
 Kenneth Clayton Baker (1926-2011), violoniste américain ;
 Kenny Baker (1921-1999), trompettiste de jazz britannique.